Cieki w Polsce
 Brochotka – struga, dopływ Czarnej Wody
 Brochotka – rów, dopływ strugi Brochotki

Przypisy